Jméno a příjmení Jiří Kabát se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Jiří Kabát (kněz) (1923–1990) – český římskokatolický kněz, redemptorista a politický vězeň komunistického režimu
 Jiří Kabát (politik) (* 1942) – český politik KSČ, koncem 80. let 20. stol. poslanec ČNR
 Jiří Kabát (violista) (* 1984) – český violista a hudební skladatel